Фердинанд IV (; Беч, 8. септембар 1633 — Беч, 9. јул 1654) је био владар из династије Хабзбурга, краљ Чешке од 1646, краљ Угарске од 1647. и краљ Римљана од 1653, до смрти.

Фердинанд је био најстарији син цара Светог римског царства Фердинанда III и шпанске принцезе Марије Ане. За краља Чешке проглашен је 1646, а за краља Угарске 1647. године. За краља Римљана крунисан је у Регензбургу 31. маја 1653. године. Добијањем ове титуле био је предодређен да наследи оца на царском престолу Светог римског царства. Међутим, Фердинанд IV је преминуо 1654, а Фердинанда III је наследио његов други син Леополд I.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1633.
Умрли 1654.
Династија Хабзбург
Краљеви Угарске
Краљеви Чешке
Бечлије